Pieper steht für:
 Parfümerie Pieper, Parfümerie mit mehr als 100 Filialen, Hauptsitz in Herne
 Pieper (Familienname), Familienname – zu Namensträgern siehe dort
 Pieper (Gattung), Gattung von Singvögeln
 Ludwig Pieper GmbH & Co. KG, Kaufhaus in Saarlouis
 Établissements Pieper, ehemaliger belgischer Automobilhersteller
 Funkmeldeempfänger

Siehe auch:
 Piper
 Pijper
 Piepers